Piotr Maciejewski – polski muzyk
 Piotr „Pitold” Maciejewski – polski twórca teledysków, współzałożyciel firmy Guzik Owcy
 Piotr Maciejewski – polski kierowca rajdowy